Glinken ist ein deutscher Ortsname:
 Glinken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Glinki (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Glinken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Glinki (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen